Mańkut – osoba leworęczna
 Mańkut – radziecki film animowany z 1964 roku
 Mańkut – bajka Nikołaja Leskowa
Osoby o tym nazwisku:
 Władysław Mańkut – polski polityk

en:Lefty (disambiguation)
ru:Левша (значения)